In der folgenden Liste sind die Nationalstraßen 2. Ordnung ()  in Estland aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste der Nationalstraßen in Estland

!
Nationalstrassen Estland 2
Nationalstrasse2Estland

et:Eesti maanteede loend#Tugimaanteed